Bubakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bubakan, Pacitan, by, 
 Bubakan, Wonogiri, by, 
 Bubakan, Semarang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar